Městské muzeum je název mnoha muzejních institucí:

 Městské muzeum (Bechyně)
 Městské muzeum (Bratislava)
 Městské muzeum (Brumov-Bylnice)
 Městské muzeum (Bystřice pod Hostýnem)
 Městské muzeum (Chabařovice)
 Městské muzeum (Chrastava)
 Městské muzeum (Chrást)
 Městské muzeum (Chotěboř)
 Městské muzeum (Dobruška)
 Městské muzeum (Duchcov)
 Městské muzeum (Dvůr Králové nad Labem)
 Městské muzeum (Františkovy Lázně)
 Městské muzeum (Frýdlant)
 Městské muzeum (Horažďovice)
 Městské muzeum (Hořice)
 Městské muzeum (Jaroměř)
 Městské muzeum (Jiříkov)
 Městské muzeum (Kadaň)
 Městské muzeum (Králíky)
 Městské muzeum (Lanškroun)
 Městské muzeum (Letohrad)
 Městské muzeum (Mariánské Lázně)
 Městské muzeum (Moravská Třebová)
 Městské muzeum (Nová Paka)
 Městské muzeum (Nové Město nad Metují)
 Městské muzeum (Nové Město pod Smrkem)
 Městské muzeum (Nové Strašecí)
 Městské muzeum (Nový Bydžov)
 Městské muzeum a galerie Polička
 Městské muzeum (Radnice)
 Městské muzeum (Rovensko pod Troskami)
 Městské muzeum (Rtyně v Podkrkonoší)
Městské muzeum Sedlčany
 Městské muzeum (Skuteč)
 Městské muzeum (Stříbro)
 Městské muzeum Týn nad Vltavou
 Městské muzeum (Velvary)
 Městské muzeum (Volary)
 Městské muzeum (Volyně)
 Městské muzeum (Zbiroh)
 Městské muzeum (Ústí nad Orlicí)
 Městské muzeum (Česká Třebová)
 Městské muzeum (Žacléř)
 Městské muzeum (Železný Brod)
 Městské muzeum (Žirovnice)